Il doppio del torneo di tennis Prosperita Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tuomas Ketola e Petr Pála che hanno battuto in finale Łukasz Kubot e Tomáš Zíb 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Mark Merklein (quarti di finale)
 Jaroslav Levinský /  Rogier Wassen (primo turno)

 Stephen Huss /  Thomas Shimada (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Petr Pála (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2004